Ein Jourhaus bestand in mehreren Konzentrationslagern:

 Jourhaus (KZ Dachau)
 Jourhaus (KZ Gusen I)